Кржижано́вский (Кшижановски, , ) — польская фамилия.

Известные носители 
 Кржижановский, Адриан (1788—1852) — польский историк, профессор Варшавского университета.
 Кржижановский, Глеб Максимилианович (1872—1959) — советский государственный и партийный деятель, публицист, поэт.
 Кржижановский, Игнатий (1826—1905) — польский композитор и пианист.
 Кржижановский, Иероним Осипович (1819—1875) — сенатор, юрист, профессор Петербургского университета.
 Кржижановский, Конрад Марцеллович (1872—1922) — российский, польский живописец.
 Кржижановский, Николай Людвигович (1878—1917) — русский морской офицер, участник Цусимского сражения.
 Кржижановский, Райнольд Казимирович (1821—1913) — новгородский губернский архитектор.
 Кржижановский, Сигизмунд Доминикович (1887—1950) — русский советский писатель и драматург, философ, историк и теоретик театра.
 Кржижановский, Станислав Филипп Яков (1841—1881) — польский археолог.
 Кржижановский, Ян (1780—1854) — польский педагог.

См. также